Proletarskoje () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 Proletarskoje (Dagestan) in der Republik Dagestan
 Proletarskoje (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Legnitten, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Proletarskoje (Kaliningrad, Gussew) im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Ganderkehmen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Proletarskoje (Krasnodar) in der Region Krasnodar
 Proletarskoje (Omsk) in der Oblast Omsk
 Proletarskoje (Rostow, Proletarskoje) in Rajon Proletarskoje, Oblast Rostow